La Copa de la Superliga 2019 è la 1ª edizione del torneo ad eliminazione diretta nazionale argentino organizzato dalla SAF e dedicato alle squadre militanti in Primera División. Il torneo ha preso avvio il 12 aprile 2019 e si concluderà il 2 giugno dello stesso anno.

Formato 
Il torneo vede la partecipazione di tutte le 26 squadre della Superliga argentina, che si affrontano in doppi match con la squadra meglio classificata nella Primera División 2018-2019 che disputa il ritorno in casa. Le migliori 6 classificate approdano direttamente agli ottavi e la finale viene giocata in un match unico su terreno neutrale.

Il vincitore si qualifica per la Coppa Libertadores 2020, mentre il finalista accede alla Coppa Sudamericana 2020.

Date 
Le date degli incontri sono state rivelate il 27 marzo 2019.

Squadre

Primo turno

Fase finale

Tabellone

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Classifica marcatori

Voci correlate 
 Campionato argentino di calcio
 Copa de la Superliga

Calcio nel 2019
2019